Лос Колоринес има више значења:

 Лос Колоринес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Колоринес (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Колоринес (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Колоринес, Ел Колорин (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Колоринес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Колоринес (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Колоринес (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Колоринес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Колоринес (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Колоринес (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Колоринес (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Колоринес, Ел Требол (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Колоринес (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Колоринес (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Колоринес (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Колоринес (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику